Кадыковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кадыковка — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Кадыковка — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Кадыковка — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Кадыковка — село в Майнском районе Ульяновской области.

Севастополь 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Кадыковка — прежнее название села Пригородное, включённого в состав Балаклавы.